La lettre grecque Epsilon a été utilisé pour nommer au moins 2 cyclones tropicaux dans le bassin Atlantique Nord :

 Ouragan Epsilon de 2005, un ouragan formé en novembre et resté toute sa vie en mer. En devenant le  système nommé, il a battu le record antérieur du plus grand nombre de tempêtes dans le bassin Atlantique ;
 Ouragan Epsilon de 2020, est le  système nommé de la saison. Cet ouragan ayant atteint la catégorie 3, est passé à l'est des Bermudes et au sud de Terre-Neuve avant devenir un fort cyclone extratropical dans le nord de l'Atlantique Nord.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme